Roquebrune kan syfta på:
 Roquebrune, Gers
 Roquebrune, Gironde
Roquebrune-Cap-Martin